9483 Chagas – asteroide della fascia principale
 malattia di Chagas – malattia infettiva
 Carlos Chagas – batteriologo e igienista brasiliano
 João Pinheiro Chagas – giornalista e politico portoghese
 Marinho Chagas – calciatore brasiliano